Весёлые карти́нки может означать:
 Весёлые картинки — советский и российский детский юмористический журнал, издаётся с сентября 1956 года.
 Весёлые картинки — телепередача, выходившая на Первом канале.
 Весёлые картинки — российская рок-группа, созданная в 1985 году.
 «Весёлые картинки» — альбом советской и белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой», выпущенный в 2011 году.